«Vuelo» puede referirse a:

Lingüística 
 Vuelo, acción de volar (artículo general).

Zoología 
 el vuelo se refiere al modo de desplazamiento de ciertos animales (pájaros, insectos, murciélagos) cuando se desplazan por el aire batiendo sus alas.
 Vuelo de las aves, principal medio de locomoción utilizado por la mayoría de las especies de aves.

Aeronáutica 
 el vuelo se refiere al efecto que se produce en una aeronave, cuando se sostiene y se desplaza por la atmósfera. El término también se aplica en astronáutica, a los aparatos espaciales que se desplazan en el vacío.
 Simulador de vuelo, sistema que intenta replicar o simular la experiencia de volar una aeronave, con fines de entrenamiento.
 Techo de vuelo, altitud máxima que una aeronave puede alcanzar en un conjunto de condiciones.
 Plan de vuelo, informe donde se indican todos los datos referentes a un vuelo.
 Instrumentos de vuelo, conjunto de mecanismos que equipan una aeronave y que permiten al piloto una operación de vuelo en condiciones seguras.
 Mandos de vuelo, mecanismos integrados en una aeronave cuyo objetivo es el de accionar las superficies de mando, variando así la orientación y posición del aparato.
 Reabastecimiento en vuelo, también llamado repostaje en vuelo o repostaje aéreo, medio versátil para aumentar el alcance y la autonomía en vuelo de los aviones militares.
 Vuelo mecánico, el de las aeronaves con sistema de propulsión.
 Vuelo libre: actividad deportiva que se practica con un ala volante (ala delta).
 Vuelo sin motor, a veces llamado "vuelo a vela": navegación en un aparato sin motor (planeador).
 Vuelo con motor: navegación aérea en un aparato con motor (avión, avioneta, o ultra ligero motorizado «ULM»).
 Vuelo visual.
 Vuelo instrumental o vuelo con instrumentos.
 Vuelo espacial: navegación fuera de la atmósfera terrestre o en alta atmósfera).
 Auxiliar de vuelo, también llamado tripulante de cabina, azafata, aerocargo, o aeromoza), miembro de la tripulación que tiene como misión principal la vigilancia de la seguridad y la comodidad de los pasajeros de las aerolíneas comerciales.

Aviación 
 Vuelo 5022 de Spanair, accidente ocurrido en un McDonnell Douglas MD-82 el 20 de agosto de 2008, al cubrir el trayecto entre Madrid y Gran Canaria.
 Vuelo 103 de Pan Am, atentado terrorista del 21 de diciembre de 1988 ocurrido en el trayecto Londres-Nueva York.
 Vuelo 28M de British Airtours, accidente ocurrido el 22 de agosto de 1985 en el Aeropuerto Internacional de Mánchester, en Inglaterra.
 Vuelo 182 de Air India, accidente ocurrido el 23 de junio de 1985 en un Boeing 747 en el espacio aéreo de Irlanda.
 Vuelo 38 de British Airways, accidente el 17 de enero de 2008 en un Boeing 777-236ER al aproximarse al Aeropuerto de Londres-Heathrow en Reino Unido.
 Vuelo 411 de British European Airways, accidente el 14 de marzo de 1957 en Wythenshawe, Inglaterra.
 Vuelo 411 de British European Airways, accidente ocurrido el 10 de junio de 1990, rotura de un parabrisas a 5.000 metros de altitud.
 Vuelo 163 de Saudia, incendio a bordo ocurrido el 19 de agosto de 1980 en el antiguo Aeropuerto de Riad.
 Vuelo 8969 de Air France, secuestro de un aparato Airbus de la compañía Air France por parte de una organización terrorista islámica en la Nochebuena de 1994.
 Vuelo 3142 de LAPA, accidente en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto de 1999.
 Vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, accidente en un avión McDonnell Douglas DC-9-32 ocurrido el 10 de octubre de 1997.
 Vuelo 5428 de Sol Líneas Aéreas, que el 18 de mayo de 2011 cayó cerca de las localidades de Los Menucos y Prahuaniyeu, en provincia de Río Negro, Argentina.
 Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido popularmente como el «Milagro de los Andes», accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972.
 Vuelo 901 de Austral Líneas Aéreas, accidente ocurrido el 7 de mayo de 1981 sobre el Río de la Plata.
 Vuelo CS-59 de la British Airways (Star Dust), accidente ocurrido el 2 de agosto de 1947 en la zona del glaciar del volcán Tupungato, de lado de los Andes argentinos.
 Vuelo 2933 de LaMia, accidente ocurrido el 28 de noviembre de 2016, en La Unión, Colombia.

Cine y literatura 
 Vuelo nocturno (en francés Vol de nuit), novela de Antoine de Saint-Exupéry publicada en diciembre de 1930.
 One Flew Over the Cuckoo's Nest, película estadounidense de 1975 basada en la novela homónima de Ken Kesey, y realizada por Milos Forman.
 Vuelo 714 para Sídney (en francés Vol 714 pour Sydney o Les Aventures de Tintin: Vol 714 pour Sydney, álbum de hisorietas de la serie Les Aventures de Tintin et Milou de Georges Prosper Remi (Hergé).
 Plan de vuelo (en inglés Flightplan), largometraje de 2005 dirigido por Robert Schwentke y protagonizado por Jodie Foster.
 El vuelo (1995), undécimo libro del periodista argentino Horacio Verbitsky.
 El vuelo (2012), película de Robert Zemeckis.
 El vuelo del Fénix, .
 Vuelo, asignatura de la serie Harry Potter.

Televisión 
 El vuelo del pelícano (Bailey's Bird), serie australiana de aventuras creada en 1977 para televisión.
 El vuelo del águila, telenovela mexicana histórica que se transmitió por el Canal de las Estrellas de Televisa, y cuya trama gira en torno al Porfiriato.

Música 
  Vuelo, álbum de la banda chilena Kudai.
 El vuelo del moscardón o El vuelo del abejorro, interludio orquestal escrito por Nikolái Rimski-Kórsakov para su ópera El cuento del Zar Saltán, compuesto entre 1899 y 1900.
 Vuelos, canción de la banda argentina de rock Bersuit Vergarabat, perteneciente a su disco Libertinaje (1998)

Internet 
 VOL, abreviatura de Video On Line o Vídeo On Line.